— японский футболист.

Карьера 
На протяжении своей футбольной карьеры выступал за клуб «Ниппон Кокан».

Национальная сборная 
С 1955 по 1963 год сыграл за национальную сборную Японии 30 матчей. Также участвовал в Олимпийских играх 1956 года, 3-й летней Международной неделе университетского спорта в Дортмунде, летних Азиатских играх 1958 и 1962.

Статистика за сборную

Примечания

Ссылки 
 Japan National Football Team Database

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1956 года
Игроки ФК «Ниппон Кокан»
Футбольные тренеры Японии
Тренеры ФК «Ниппон Кокан»
Выпускники Университета Риккё